Factotum steht für:

 Factotum (Roman), Roman von Charles Bukowski (1975)
 Factotum (Film), US-amerikanisch-norwegischer Film von Bent Hamer (2005)

Siehe auch:
 Faktotum